Sanjo (stad), een stad in de Japanse prefectuur Niigata
Sanjo (keizer), de 67e Japanse keizer Sanjō